Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker est un film de J. J. Abrams sorti en 2019. Cette œuvre a été adaptée dans d'autres médias :
 Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker, la novélisation du film écrite par Rae Carson ;
 Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker est le nom de la bande originale du film.